Storch kan som auktorsförkortning betyda:

 Gerhard Storch
 Franz de Paula Storch

Robotskapade auktorsförkortningar